Макондо има више значења:

 Макондо (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Макондо (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Макондо (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Макондо (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Макондо (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику